Een verkeersweg:
 N558 (Frankrijk)
 N558 (Nederland), zie Provinciale weg 558
 N558 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing